Amedeo [] ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
→ Hauptartikel: Amadeus

Bei Amedeo handelt es sich um die italienische Variante des Namens Amadeus.

Eine weitere italienische sowie die spanische Variante des Namens lautet Amadeo. Weibliche Formen sind Amedea und Amadea.

Verbreitung 
Der Name Amedeo ist in erster Linie in Italien verbreitet und dort mäßig beliebt. Im Jahr 2020 belegte er Rang 182 der Vornamenscharts.

Auch in Rumänien und der Schweiz kommt der Name gelegentlich vor.

Namensträger 

 Amedeo von Savoyen-Aosta (1898–1942), 3. Herzog von Aosta, Herzog von Apulien, Vizekönig von Italienisch-Ostafrika
 Amedeo Amadei (1921–2013), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Amedeo Avogadro, Conte di Quaregna e Cerreto (1776–1856), italienischer Physiker und Chemiker
 Amedeo Biavati (1915–1979), italienischer Fußballspieler
 Amedeo Carboni (* 1965), italienischer Fußballspieler
 Vittorio Amedeo Cigna-Santi (* um 1730; † nach 1795), italienischer Librettist
 Amedeo Fago (* 1940), italienischer Szenenbildner und Filmregisseur
 Amedeo Felisa (* 1946), alleiniger Geschäftsführer des italienischen Sportwagenherstellers Ferrari
 Amedeo Gennarelli (1881–1943), italienischer Bildhauer des Art déco
 Amedeo Guillet (1909–2010), italienischer Offizier und Kriegsheld
 Amedeo Maiuri (1886–1963), italienischer Klassischer Archäologe
 Amedeo Minghi (* 1947), italienischer Liedermacher, Komponist und Sänger
 Amedeo Modigliani (1884–1920), italienischer Zeichner, Maler und Bildhauer
 Amedeo Nazzari, eigentlich Amedeo Carlo Leone Buffa (1907–1979), italienischer Schauspieler
 Giovanni Antonio Amedeo Plana (1781–1864), italienischer Astronom und Mathematiker
 Amedeo Polledri (1890–1918), italienischer Bahnradsportler
 Vittorio Amedeo Ranuzzi de’ Bianchi (1857–1927), Bischof von Recanati-Loreto und später Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Amedeo Salfa (* 1941), italienischer Filmeditor
 Amedeo Sebastiani (* 1962), italienischer Radio- und Fernsehmoderator, siehe Amadeus (Moderator)
 Amedeo Tommasi (1935–2021), italienischer Pianist und Komponist

Siehe auch 
 Amadeus
 Amadeo
 Amadio

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname
Theophorer Personenname